Asagiri peut se référer à:
 Asagiri, un bourg du district de Kuma, dans la préfecture de Kumamoto au Japon.
 , plusieurs destroyers de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise.
 , un train express japonais opéré par la société Odakyū.
 Asagiri : Les Prêtresses de l'aube, un manga japonais.
 (10157) Asagiri, un astéroïde.
 , un mangaka japonais.
 Classe Asagiri, une classe de destroyers de la Force maritime d'autodéfense japonaise construite dans les années 1980.